Vladimir Stojković (Loznica, 28. srpnja 1983.) srbijanski je nogometni vratar koji trenutačno nastupa za saudijski klub Al-Fayha.

Klupska karijera 
U karijeri je igrao za Loznicu, Crvenu zvezdu, Leotar, Zemun, Nantes, Getafe, Wigan, Partizan, Ergotelis, Sporting CP, Maccabi Haifu i Nottingham.

Reprezentativna karijera 
Stojković je skupio 19 nastupa za mladu reprezentaciju Srbije. Za seniorski sastav Srbije odigrao je 84 susreta i nastupio na dva velika natjecanja. Od reprezentacije se oprostio nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine.

Statistika

Vanjske poveznice 
 Vladimir Stojković na Reprezentacija.rs
Vladimir Stojković na Transfermarkt.com
Vladimir Stojković na Soccerway.com

Srbijanski nogometni vratari
Nogometaši Crvene zvezde
Nogometaši Getafea CF
Nogometaši Maccabi Haife
Nogometaši FC Nantesa
Nogometaši Nottingham Foresta
Nogometaši Partizana
Nogometaši Sporting Clube de Portugal
Nogometaši Wigan Athletica
Aktivni nogometaši koje treba ažurirati